Casamiquela ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Casamiquela (1948–2020), argentinischer Agrarwissenschaftler und Politiker
 Rodolfo Casamiquela (1932–2008), argentinischer Paläontologe